Публій Кальвізій Рузон (*Publius Calvisius Ruso, д/н — після 53) — державний діяч часів ранньої Римської імперії. П
 Публій Кальвізій Рузон (консул 79 року), Публій Кальвізій Рузон (*Publius Calvisius Ruso, д/н —після 93) — державний діяч часів Римської імперії. 
 Публій Кальвізій Рузон Юлій Фронтін (*Publius Calvisius Ruso Iulius Frontinus, д/н — після 106) — державний діяч часів Римської імперії. 
 Публій Кальвізій Тулл Рузон (*Publius Calvisius Tullus Ruso, д/н —до 120) — державний діяч часів Римської імперії.